Claes Malmberg (1952) – ex calciatore svedese
 Bertil Malmberg (1889-1958) – poeta, traduttore e sceneggiatore svedese
 Erik Malmberg (1897-1964) – lottatore svedese
 Lauri Malmberg (1888-1948) – generale finlandese
 Matias Malmberg (2000) – pistard e ciclista su strada danese
 Myrra Malmberg (1966) – attrice, cantante e doppiatrice svedese
 Niclas Malmberg (1970) – politico svedese